Алекса́ндр Федо́тов:
 
 Федотов, Александр Васильевич (1932—1984) — заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.
 Федотов, Александр Кириллович (род. 1942) — белорусский физик, доктор физико-математических наук.
 Федотов, Александр Мартемьянович (1800—?) — русский художник-портретист и автор видов Смоленска.
 Федотов, Александр Николаевич (1944—2021) — советский и российский хоккеист, тренер, арбитр.
 Федотов, Александр Филиппович (1841—1895) — русский драматург.